François Vallée peut désigner :

 François Gabriel Vallée (1790-1874), homme politique français ;
 François Vallée (1860-1949), linguiste français ;
 François Vallée (1904-1986), coureur cycliste français ;
 François Vallée (1912-1944), résistant français.